Lénárd Róbert (1983–) vajdasági magyar író, rendező
 Lénárd Róbert (1879–1936) budapesti grafikus, rézkarcoló